Die NBA-Saison 2021/22 ist die 76. Spielzeit der National Basketball Association. Die NBA kehrte zum ersten Mal seit der NBA-Saison 2018/19 zu einer regulären Saison mit 82 Spielen in ihrem normalen Zeitplan von Mitte Oktober bis Mitte April zurück, da die beiden vorangegangenen Saisons aufgrund der COVID-19-Pandemie verkürzt worden waren. Die reguläre Saison begann am 19. Oktober 2021 und endet am 10. April 2022. Das NBA All-Star Game 2022 wurde am 20. Februar 2022 im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland ausgetragen.

75-jähriges Jubiläum 
Am 7. Juli 2021 gab die NBA bekannt, dass sie in der Saison 2021/22 ihr 75-jähriges Bestehen feiern wird. Ein Logo zum diamantenen Jubiläum (75-jährigen Jubiläum) wird während der Saison in Werbeaktionen in allen NBA-Hotels gezeigt, erscheint in digitalen und sozialen Medien und auf den Spielfeldern. Die Liga kündigte auch die Veröffentlichung einer Liste der 75 besten Spieler in der NBA-Geschichte an, die von einem Gremium aus Medien, aktuellen und ehemaligen Spielern, Trainern, General Managern und Teammanagern ausgewählt wurden. Die Trikots aller NBA-Mannschaften sind mit den Logos der Ausstatter Nike (Trikots der Association-, Icon- und City-Sonderausgaben) und Jordan Brand (Spielkleidung der Statement-Reihe und der Charlotte Hornets) in einer Diamantverzierung versehen, während das normale NBA-Logo auf der Rückseite modifiziert wurde, um auch Diamantverzierungen zu zeigen, und das NBA-Zeichen durch die Nummer 75 ersetzt.

Die Sondertrikots City-Edition in dieser Saison enthalten Designelemente aus verschiedenen Jahrzehnten. 27 der 30 Mannschaften tragen diese Trikots. Die einzigen Teams, die nicht teilnehmen, sind die New Orleans Pelicans, die standardgerechtere Trikots als Hommage an die Stadt New Orleans trugen, und die Phoenix Suns sowie die Utah Jazz, die jeweils die Trikots der City-Edition der vergangenen Saison trugen. Die Trikots der Classic Edition für diese Saison gab es von den Boston Celtics, Golden State Warriors und New York Knicks, die drei noch bestehenden Franchises aus dem NBA-Gründungsjahr trugen an die Spielkleidung ihrer ersten Saison angelehnte Trikots. Sowohl die Celtics als auch die Knicks trugen moderne Versionen der Trikots, die sie ab 1946 trugen, während die Warriors in Spielhemden antraten, die auf den Designs basierten, die sie von 1946 bis 1962 als Philadelphia Warriors trugen. Auf den Classic-Trikots erscheint das klassische Nike-Markenzeichen.

Hauptrunde

Endstand 
DR = Divisionranking, CR = Conferenceranking, S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil

Stand: 30. April 2022

Monatliche Auszeichnungen 
Zu den Ausgezeichneten der Hauptrunde gehörten:

Play-In Tournament

Play-offs 
Alle Play-off-Runden werden im Best-of-Seven-Modus gespielt.

Saisonale Auszeichnungen

Weblinks 

 Die Saison 2021/22 bei basketball-reference.com (englisch)

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Basketballsaison 2021/22